Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Danielewski (1829-1907) – polski pisarz ludowy, wydawca i drukarz
 Cyryl Danielewski (1864-1923) – polski dramaturg, komediopisarz, librecista operetkowy, aktor, literat
 Tad Danielewski (1921-1993) – amerykański reżyser filmowy, producent i pedagog
 Ryszard Danielewski (1933-1990) – polski dziennikarz i publicysta
 Marcin Danielewski (ur. 1984) – polski archeolog